Un droïde ou droide (aphérèse d'androïde) est un robot de science-fiction capable d’exécuter des tâches complexes.

Aux États-Unis le terme  est une marque déposée appartenant à Lucasfilm depuis 1977.

Dans l'univers de Star Wars, les droïdes servent notamment à assister leur propriétaire. Certains comme les droïdes de combat de la Fédération du commerce sont utilisés lors de la guerre des clones ;
Droïdes : Les Aventures de R2-D2 et C-3PO, une série télévisée d'animation racontant les aventures des droïdes R2-D2 et C-3PO.

En France, les droïdes de logistiques sont des petits robots permettent de seconder les personnes dans leur travail quotidien. Ils peuvent porter jusqu’à 40 kilogrammes, jusqu’à 150 kilogrammes ou tracter une remorque jusqu’à 500 kilogrammes. Il s'apparente à un véhicule autonome de transport de marchandises. Le système a été inventé pour un usage privé avant d'être expérimenté en usage public.

Notes et références